

Calendrier / Résultats 

Résultats détaillés sur :  juwra.com : résultats détaillés 2005

Participants

Classements WRC 

</center>

Classements Pilotes PWRC 

</center>

Classements Pilotes JWRC 

</center>

Liens externes 
 saison 2005 sur ewrc-results.com

Championnat du monde des rallyes
Rallye